

Musique

Album 

 Biograph est une compilation de Bob Dylan parue en 1985.

Label 

 Biograph Records est le label d'une compagnie discographique indépendante, qui produit entre autres Johnny Shines.

Autres 

 Biograph est un appareil de projection américain qui fut utilisé pour la première fois en public le , à l'Olympia Music Hall de New York. Pour le distinguer d'un appareil français homonyme breveté en 1894, on le nomma American Biograph ;
 Biograph est une société de production américaine fondée le  par William K.L. Dickson, Herman Casler, Harry Marvin et Elias Koopman.